

Localidades
Dunn (Carolina do Norte)
Condado de Dunn
Dunn Center

Outros
13849 Dunn